Malechowo ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Malechowo, deutsch Malchow oder Alt-Malchow, Dorf im Powiat Sławieński
 Malechowo (Ustronie Morskie), deutsch Malchowbrück oder Forsthaus Malchowbrück, Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski
 Malechowo (Powiat Szczecinecki), Wohnplatz im Powiat Szczecinecki